Военные действия на море в Арабо-израильскую войну 1947-1948 годов происходили в основном в районе Средиземного моря, которое было значительной транспортной артерией для Израиля.

Военные действие проходили в два этапа. В первый этап еврейские посления вели диверсионную деятельность против Королевского военно-морского флота Великобритании и попыток контрабанды оружия арабским странам. Во втором этапе, происходил конфликт между Военно-морскими силами Израиля и Египта.

Первый этап

Второй этап

В культуре

Примечание

Ссылки 

Арабо-израильская война 1947—1949 годов